Wincenty Romanowski (pseud. Roman, Robert; 1923–2011) – funkcjonariusz Informacji Wojskowej skazany za zbrodnie stalinowskie
 Wincenty Romanowski (1912?–1995) – żołnierz Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari, Honorowy Obywatel Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, autor książki pt. „Kainowe dni” ().

Przypisy